Дѝлофо или катаревуса Дилофон () може да се отнася за:

 Дилофо, село в Гърция, дем Горуша (Войо), Западна Македония, чието име до 1927 година е Либохово;
 Дилофо, село в Гърция, дем Загори, Епир, чието име до 1928 година е Сопотсели;